Эккардштайн () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Эккардштайн, Герман фон (1864—1933) — немецкий дипломат.
 Эккардштайн, Северин фон (род. 1978) — немецкий пианист.